Indie Cindy — п'ятий студійний альбом американської групи Pixies, який був випущений 28 квітня 2014 року.

Композиції 
 What Goes Boom — 3:32
 Greens and Blues — 3:47
 Indie Cindy — 4:41
 Bagboy — 4:54
 Magdalena 318 — 3:25
 Silver Snail — 3:29
 Blue Eyed Hexe — 3:12
 Ring the Bell — 3:35
 Another Toe in the Ocean — 3:46
 Andro Queen — 3:24
 Snakes — 3:46
 Jaime Bravo — 4:24

Джерела 
 Indie Cindy  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Pixies
Квітень 2014